Miejscowości w USA:
 Clarksburg – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Decatur
 Clarksburg – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Yolo
 Clarksburg – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Clarksburg – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Clarksburg – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Moniteau
 Clarksburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Clarksburg – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Carroll
 Clarksburg – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Harrison
Gminy w USA:
 Clarksburg (ang. Clarksburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Clarksburg (ang. Clarksburg Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire

Zobacz też:
 Clark, Clarke, Clarkstown, Clarksville